2 miejscowości w Polsce: 
 Uniemyśl – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Lubawka
 Uniemyśl – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police